Хамма́м ибн Га́либ ибн Са′са′а ад-Да́рими ат-Тами́ми, более известный как аль-Фара́здак (;  —  или 730) — арабский поэт. Был родом из племени да́рим, входящего в крупное родоплеменное объединение тами́м. Прозвище «Фараздак» происходит от персидского слова parāzdah/pirāzdah (), которое означает «комок теста».

Будучи поэтом I века новой мусульманской эры, он однако был тесно связан с традиционной бедуинской поэзией языческой Аравии времён джахилии. Аль-Фараздак воспевал в своих стихах бедуинские идеалы и добродетели, превозносил своё племя и сородичей, поносил врагов и соперников. Вместе с аль-Ахталем и Джариром ибн Атией участвовал в знаменитой стихотворной войне трёх мастеров сатиры и панегирического жанра. В атмосфере острых религиозно-политических конфликтов и межплеменных распрей той эпохи стихи аль-Фараздака написанные на обычные для арабской поэзии темы приобретали злободневное звучание. Полного научного издания поэтического наследия аль-Фараздака ещё нет.

Примечания

Литература 
 Халидов А. Б. Фараздак  // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. — Т. 7: «Советская Украина» — Флиаки. — 1972. — Стб. 895—896.